Die Split Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 28. September bis 4. Oktober 2020 in Split stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 95 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Split